Adrien Henri Laurent de Jussieu (* 23. Dezember 1797 in Paris; † 29. Juni 1853 ebenda), besser bekannt als Adrien de Jussieu, war ein französischer Botaniker. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „“

Leben und Wirken 
Adrien Henri Laurent de Jussieu war ein Sohn des Botanikers Antoine-Laurent de Jussieu. Der Titel seiner Dissertation war De Euphorbiacearum generibus medicisque earundem viribus tentamen, erschienen in Paris 1824. Er veröffentlichte botanische Beiträge zu drei Pflanzenfamilien: 1825 zu den Rautengewächsen (Rutaceae), 1830 zu den Mahagonigewächsen (Meliaceae) und 1843 zu den Malpighiengewächsen (Malpighiaceae) und war Mitglied der Redaktion der von Louis van Houtte herausgegebene botanischen Zeitschrift Flore des serres et des jardins de l’Europe. Er trug zum Eintrag „Taxonomie“ im Dictionnaire universelle d’histoire naturelle bei. Ferner gab er das von seinem Vater verfasste Werk Introductio in historiain plantarum ohne Jahresangabe in Paris heraus; dieses Werk war ein Fragment der von Antoine Laurent de Jussieu geplanten zweiten Ausgabe des Werkes Genera, die dieser nicht mehr vollenden konnte.

Sein Vater übergab ihm 1826 die Leitung seines Jardin des Plantes. Er starb am 29. Juni 1853 in Paris und hinterließ zwei Töchter.

Ehrungen 
Adrien Henri Laurent de Jussieu wurde 1824 zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina gewählt. 1831 wurde er in die Académie des sciences aufgenommen. 1850 wurde er zum Mitglied der American Academy of Arts and Sciences gewählt.

Der Asteroid (9470) Jussieu wurde ihm und Bernard, Joseph und Antoine-Laurent de Jussieu zu Ehren benannt.

Auch die Pflanzengattung Adriana  aus der Familie der Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae) ist nach Adrien Henri Laurent de Jussieu benannt.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Botaniker (19. Jahrhundert)
Mitglied der Académie des sciences
Mitglied der Leopoldina (19. Jahrhundert)
Mitglied der American Academy of Arts and Sciences
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Person (Paris)
Franzose
Geboren 1797
Gestorben 1853
Mann